

Hydrologie
 La Prosna est une rivière du centre de la Pologne

Toponymie

 Prosna est un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Prosna est un village dans la voïvodie de Mazovie
 Prosna est un village dans la voïvodie d'Opole
 Prosna est un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie

en:Prosna